Marko Milošević (ur. 1952) – jugosłowiański i bośniacki piłkarz i trener piłkarski
 Marko Milošević (ur. 1991) – serbski piłkarz